Лафоллет () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лафоллет, Роберт (старший; 1855—1925) — американский политический деятель, кандидат на пост президента США в 1924 году от Прогрессивной партии.
 Лафоллет, Роберт Младший (1895—1953) — американский сенатор от штата Висконсин с 1925 по 1947 годы.